Pred naslednjimi državnozborskimi volitvami v Sloveniji bodo različne agencije izvajale javnomnenjske raziskave, z namenom ocene volilnega namena v Sloveniji. Rezultati teh anket so predstavljeni v tem članku. 

Navedene javnomnenjske ankete zaobsegajo obdobje od prejšnjih parlamentarnih volitev, ki so potekale 24. aprila 2022, do danes. Naslednje parlamentarne volitve bodo izvedene najpozneje štiri leta od zadnjih.

Izvajalci 
Javnomnenjske raziskave volilnega namena v glavnem redno izvajajo tri agencije:

 Mediana, ki ločeno izvaja raziskave javnega mnenja za časnik Delo, ter za televizijski kanal POP TV in njihov multimedijski spletni portal 24ur.com 
 Ninamedia, ki javnomnenjske raziskave izvaja za časnika Dnevnik in Večer
 Parsifal SC, ki izvaja javnomnenjske raziskave za Nova24TV, Planet TV in portal Siol
 Valicon, ki izvaja raziskave za RTV Slovenija.

Rezultati

Sklici 

Državnozborske volitve v Sloveniji
2026 v politiki